Coriglianesi – abitanti di Corigliano Calabro
Coriglianesi – abitanti di Corigliano d'Otranto
Coriglianesi – abitanti di Corigliano-Rossano